Yerba negra puede referirse a:

 El nombre común de la planta Bituminaria bituminosa; o
 El nombre común de la planta Globularia vulgaris.